Ла Гранха:

 Ла Гранха (Естремадура) - муніципалітет в Іспанії
 Ла Гранха (Чилі) - комуна в Чилі
 Палац Ла Гранха - палац в Сан-Ільдефонсо